Die St. Petersburg Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. November 2001 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Marat Safin, der seinen Titel als Setzlistendritter verteidigen konnte. Im Finale schlug er Rainer Schüttler in drei Sätzen. Für Safin war es der zweite Titel in dieser Saison und der 10. seiner Karriere.
Titelverteidiger im Doppel waren Daniel Nestor und Kevin Ullyett, die in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahmen. Stattdessen gewannen die ungesetzte Paarung aus Denis Golowanow und Jewgeni Kafelnikow das Turnier. Zusammen war es ihr einziger gemeinsamer Titel. Für Kafelnikow war es insgesamt der 24. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 128 kB)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Sankt Petersburg